Bamford désigne notamment :

Patronyme 

Classement par ordre alphabétique du prénom
 Anthony Bamford, (1945- ), est un homme d'affaires anglais, président de JCB ;
 Gord Bamford, (1976- ), est un chanteur de musique country canadien ;
 Gordon Bamford Preston, (1925- ), est un mathématicien anglais ;
 Patrick Bamford, (1993- ), footballeur anglais ;
 Robert Bamford, (1883-1942), est un ingénieur britannique ;

Toponyme 
 Bamford, village anglais situé dans le Derbyshire au Royaume-Uni.

Entreprises 
 J. C. Bamford Excavators Limited, (JCB), est entreprise multinationale Anglaise, fabricant d'engins et de matériel de construction, BTP et d'agriculture.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais